Tannendorf ist der Name folgender Orte:

 Tannendorf (Driftsethe), Ortsteil von Driftsethe in der Gemeinde Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Ober- und Untertannendorf, Ortsteile von Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Jedlová (Jiřetín pod Jedlovou) (deutsch Tannendorf), Tschechien
 Tamovice (deutsch Tannendorf), Tschechien
 Długołęka-Świerkla (deutsch Langendorf-Tannendorf), Polen
 Świerczyniec (deutsch Tannendorf), Landgemeinde Bojszowy, Polen
Siehe auch:
Tanndorf
Thanndorf
Obertannendorf
 Untertannendorf